Rampf ist der Familienname folgender Personen:
 Colett Rampf (* 1991), deutsche Triathletin

 Michael von Rampf (1825–1901), deutscher Geistlicher, Bischof von Passau
 Sven Rampf (* 1971), deutscher Eishockeyspieler
 Willy Rampf (* 1953), deutscher Formel-1-Manager

Siehe auch:
 Rampf-Gruppe, deutscher Kunststoffhersteller